Unfallverhütung bezeichnet

 allgemein Maßnahmen der persönlichen Sicherheit, siehe Unfall
 Maßnahmen am Arbeitsplatz, siehe Arbeitssicherheit
 aktive und passive Verkehrssicherheit
 eine Briefmarkenserie der Deutschen Bundespost, siehe Unfallverhütung (Briefmarkenserie)